Het Hoogovenstoernooi 1998 was een schaaktoernooi dat plaatsvond in het Nederlandse Wijk aan Zee van 15 januari t/m 1 februari 1998. Het werd gewonnen door Vladimir Kramnik & Viswanathan Anand.

Eindstand

Externe link 
Alle uitslagen van 1998 (Toernooiwebsite)

Tata Steel-toernooi
Schaken in 1998